Siedliszcze (gemeente)
 Siedliszcze (gemeente Siedliszcze), plaats in gemeente Siedliszcze